Бреч — річка в Чернігівській області
 Бреч — село, Чернігівська область, Корюківський район